La canción que va conmigo fue el cuarto álbum que Xulio Formoso grabó para El palacio de la música y el segundo bajo el sello London que era distribuido en Venezuela por Palacio. Por primera vez fue dirigido por un músico y arreglista experto como Alí Agüero que venía de trabajar con la Onda Nueva y otros grupos importantes. Pero lo que se ganó en peso y consistencia musical con el acompañamiento de un pequeño grupo de ocho músicos profesionales de estudio, se perdió en espontaneidad y frescura. Las canciones que Xulio hizo solo con su guitarra folk y una de doce cuerdas, sonaron con mucha más convicción y fuerza que las arregladas por Alí Agüero, que eran la mayoría. La orquestación exacta con sus ritmos y sus tiempos precisos le crearon una camisa de fuerza a la que Formoso no estaba acostumbrado y con la que no se sentía muy a gusto. La primera canción del lado B compuesta sobre un poema escrito en castellano para este disco por Celso Emilio Ferreiro y del cual, por una de sus estrofas lleva el álbum su título, es de una solidez y vigor poco común. La diferencia con las demás es notable. Sería después una de sus canciones emblemáticas. 

Mención aparte merece el dibujo a tinta china que Pedro León Zapata hizo especialmente para la portada.

Canciones 
Lado A
 Mi amigo Luís Carlos Enrique Miguel (Xulio Formoso)
 Canción de infancia (Carlos Sahagún; Xulio Formoso)
 Escuchan los botines al pasar (Bulat Okudzhava; Xulio Formoso)
 Mi amigo el intelectual (Xulio Formoso)
 Canción para mi hijo (Xulio Formoso)

Lado B
 Estas palabras que digo (Celso Emilio Ferreiro; Xulio Formoso)
 Romance de la conciencia (F.G.De Los Ríos; Xulio Formoso)
 Contracanto a Walt Whitman No.1 (Pedro Mir; Xulio Formoso)
 Pero no lo sabía (Gloria Martín; Xulio Formoso)

Músicos 
 Xulio Formoso: Guitarra folk, Voz
 Raúl García: Guitarra de 12 cuerdas

Créditos 
 Portada: Pedro León Zapata
 Lugar y fecha de grabación: Estudios Del Este. Abril de 1974
 Dirección musical y arreglos: Alí Agüero
 Producción: Alí Agüero 

Álbumes de Venezuela de 1974
Álbumes de Xulio Formoso